

Geografia 
 Indonesia
 Obi – isola delle Molucche
 Nigeria
 Obi – local government area della Nigeria dello stato di Benue
 Obi – local government area della Nigeria dello stato di Nassarawa

Sigle 
 Osservazione breve intensiva – reparto ospedaliero

Astronomia 
 6669 Obi – asteroide della fascia principale

Codici 
 OBI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Obidos (Brasile)
 obi – codice ISO 639-3 della lingua obispeña

Musica 
 Obi – gruppo musicale britannico

Persone 
Obi è un cognome tipicamente nigeriano
 Chinedu Obi – giocatore di calcio a 5 nigeriano
 Christian Obi – calciatore e giocatore di calcio a 5 nigeriano
 Joel Obi – calciatore nigeriano
 Mikel John Obi – calciatore nigeriano

Altro 
 Obi – cintura indossata sopra il kimono
 Obi – parte del vestiario delle arti marziali
 Obi – catena tedesca di negozi fai da te